Aliette de Bodard – scrittrice statunitense
 Pierre Bodard – pittore francese